Nederland was een van de deelnemende landen op het Europees kampioenschap voetbal vrouwen 2013 in Zweden. Het was de tweede deelname voor het land. In een groep met Duitsland, IJsland en Noorwegen, kwam het team niet verder dan één gelijkspel en twee nederlagen..

Kwalificatie 
Nederland was een van de 38 leden van de UEFA die zich inschreef voor de kwalificatie voor het EK 2013. Nederland werd tweede in groep 6 achter Engeland en plaatste zich als beste nummer twee voor het EK.

Groep 6

Kwalificatiewedstrijden

Groepsfase

Hoofdtoernooi 
Bij de loting voor de groepsfase van het EK in Zweden werd Nederland als vierde in Groep B ondergebracht. Het team speelde tweemaal haar groepswedstrijden in Växjö en eenmaal in Kalmar. Ook Duitsland, IJsland en Noorwegen kwamen in Groep B terecht.

Uitrustingen

Selectie

Groepsfase

Groep B

Duitsland – Nederland

Noorwegen – Nederland

Nederland – IJsland

Voetnoten

2013
Europees kampioenschap voetbal vrouwen 2013
EK 2013